Der Ausdruck Poetischer Realismus wurde 1857 von Jules Champfleury, einem französischen Schriftsteller geprägt. In Deutschland wurde er erstmals verwendet von Otto Ludwig (in den Shakespeare Studien aus dem Nachlass 1871). Er bezeichnet 

 eine Periode der deutschen Literaturgeschichte, siehe Bürgerlicher Realismus, Realismus (Literatur) und Deutschsprachige Literatur
 eine Stilrichtung im französischen Film der 1930er-Jahre, siehe Poetischer Realismus (Film)